Achilles est le nom latin d'Achille, le personnage de la mythologie grecque, importé tel quel dans de nombreuses langues européennes. (Dont l'anglais).

Achilles peut désigner :
 Achilles, court métrage d'animation de Barry Purves ;
 Achilles, variante britannique du chasseur de char américain M10 ;
 , nom de plusieurs navires de la Royal Navy ;
 Achilles, modèle d'automobile fabriqué par B. Thompson & Co. à Frome, dans le Somerset au Royaume-Uni, entre 1903 et 1908.

Voir aussi 
 Achilles Bocholt, club de handball belge
 Achilles '29, club de football hollandais
 Achilles '95, club de handball hollandais
 Achilles/Unive, club de handball hollandais